Андре́й Никола́енко:
 Николаенко, Андрей Владимирович (род. 1978) — директор ИТЭФ, ранее — ректор Московского политехнического университета.
 Николаенко, Андрей Иванович (род. 1979) — украинский политик, глава Кировоградской областной государственной администрации.